Данторн — фамилия:
 Данторн, Джо (род. 1982) — писатель и поэт из Уэльса.
 Данторн, Ричард (1711—1775) — английский астроном.

Топонимы:
 Данторн — кратер на видимой стороне Луны.